Laloe steht für:
Franck Laloë (* 1940), französischer Physiker
siehe den Ort Lalleu in anderer Schreibweise